Мартини може да се отнася за:

 Мартини (коктейл) – популярен коктейл
 Мартини (вермут) – марка вермут
 Карло Мария Мартини – католически кардинал
 Пол Мартини – канадски фигурист, световен шампион на двойки за 1984
 Мартини Хенри – модел английска пушка
 Падре Мартини – италиански композитор и музикант
 Пиерлуиджи Мартини – италиански автомобилен състезател, бивш пилот от Формула 1.
 Симоне Мартини – италиански живописец
 Мартини – град в кантон Вале, Швейцария

Авторството на напитката е обвито в неизвестност. За създател на сухото мартини се смята някой си сеньор Мартини, барман в нюйоркския хотел „Никърбокър“ през 1860 г. Рецептата присъства и в първата книга за коктейли, издадена от калифорниеца Джери Томас през 1862 г. Според една легенда чудното питие било забъркано от свещеник от Коста Брава. Той създал сместа като средство за мазане против огромните маларийни комари. Мартинито се пие с черешка или маслинка в зависимост от марката му.
Истинската си известност коктейлът придобива в годините около Първата световна война. Допълнителен стимул е сухият режим в Америка, който развива въображението както на контрабандистите, така и на консуматорите. Мартинито е на върха до 1965 г. Следват две десетилетия на относителен упадък. През 1985 г. то отново се връща на сцената.

Една от най-големите почитателки на коктейла е била поетесата Дороти Паркър. Дамата, живяла през миналия век, е оставила свидетелства за любимата си напитка и в литературата. Обичам мартини, но не повече от две. С три съм под масата, а с четири вече съм под домакина, е един от прочутите ѝ афоризми.